Йерко Матулич (; род. 20 апреля 1990, Супетар) — хорватский гандболист, играющий на позиции правого крайнего и выступающий за клуб ГК Нант.

Карьера

Клубная карьера 
Йерко Матулич начинал свою карьеру в клубе ГК Загреб, в составе которого выиграл в 2011, 2012, 2013 и 2014 году чемпионат Хорватии. Летом 2014 года Йерко Матулич переходит в французский клуб Шамбери. В составе Шамбери, Матулич в сезоне 2013/14 выиграл трофей чемпионов. В 2016 году Йерко Матулич стал игроком ГК Нант.

Титулы 
 Чемпион Хорватии: 2011, 2012, 2013, 2014
 Обладатель кубка Хорватии: 2011, 2012, 2013, 2014
 Обладатель трофея Чемпионов: 2014

Статистика 
Статистика Йерко Матулича сезона 2017/18 указана на 1.6.2018.

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/jerko-matulic
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2016-17/player/535267/Jerko+Matulic

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Хорватии
Игроки ГК «Нант»